Сезон ФК «Севілья» 2017—2018 - 111-й за ліком сезон футбольного клубу Севілья і його 17-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Клуб взяв участь у Ла-Лізі, Копа-дель-Рей а також Лізі чемпіонів УЄФА.

Форма 
Постачальник: New Balance

Гравці

Поточний склад 
.

Трансфери

Прийшли 

Загальні витрати:  €64,000,000

Пішли 

Загальний прибуток:  €61,100,000

Чистий:  €2,900,000

Передсезонні та товариські матчі

Літо

Змагання

Усі турніри

Загалом

Картки 
Враховано всі офіційні матчі. Востаннє оновлено станом на 22 грудня 2017.

«Сухі» матчі 
Востаннє оновлено станом на 22 грудня 2017.

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Севілья»
Севілья